Seichō Matsumoto (松本清張) 1909 - 1992, auteur japonais de romans policiers

 Seicho-No-Ie, religion d'origine japonaise 
 Seichō-ji, temple dans la ville japonaise de Kamogawa
 Kiyoshikōjin Seichō-ji : un temple